Das Interzonenturnier Manila 1990 wurde im Juni und Juli 1990 in Manila ausgetragen. Es wurde vom Weltschachbund FIDE organisiert und sollte elf Teilnehmer der Kandidatenwettkämpfe zur Schachweltmeisterschaft 1993 ermitteln.
Erstmals wurde ein Interzonenturnier im Schweizer System über 13 Runden ausgetragen. Es nahmen 64 Spieler teil, von denen zwei das Turnier vorzeitig beendeten.

Abschlusstabelle 
In der nachfolgenden Tabelle bedeuten die Zeichen +, = und − jeweils einen Sieg, ein Unentschieden oder eine Niederlage des Spielers. Die danach stehende Zahl bezeichnet die Platznummer des Gegners.

Weblinks 
 Tabelle auf mark-weeks.com

1990
Schachwettbewerb auf den Philippinen
Sportveranstaltung in Manila
Schachveranstaltung 1990